Filo – oggetto generalmente lungo e sottile, a sezione cilindrica e diametro costante
 Filo – bordo più o meno affilato della lama
 Filo – frazione dei comuni di Alfonsine e Argenta
 Filo – gruppo tassonomico
 Filò – raccolta di liriche in lingua veneta del 1976 ad opera di Andrea Zanzotto
 Filo – vettura concettuale realizzata dalla casa automobilistica italiana Bertone

Persone 
 Filo – famiglia nobile del Regno di Napoli
 David Filo – informatico e imprenditore statunitense
 Lucio Furio Filo – politico e militare romano
 Michal Filo – calciatore slovacco
 Publio Furio Filo – politico romano
 Xavier Su'a-Filo – giocatore di football americano statunitense
 Stefania Filo Speziale – architetto italiano